Plaats in Indonesië
 Tajur (Ciledug), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Tajur (Kandangserang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Tajur (Cigasong), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Tajur (Citeureup), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java